Shatz lautet der Familienname folgender Personen:

 Carla Shatz (* 1947), US-amerikanische Neurowissenschaftlerin
 Leslie Shatz (* 20. Jahrhundert), amerikanischer Tonmeister und Tongestalter

Siehe auch:
 Schatz (Begriffsklärung)